Черепашевская — деревня в Каргопольском районе Архангельской области России. Входит в состав муниципального образования «Ошевенское».

История 
В «Списке населенных мест Российской империи», изданном в 1879 году, населённый пункт упомянут как деревня Черепахская (Черепаха) Каргопольского уезда (1-го стана), при колодцах, расположенная в 18 верстах от уездного города Каргополя. В деревне насчитывалось 18 дворов и проживало 113 человек (51 мужчина и 62 женщины). Функционировала православная часовня.

По данным 1920 года имелось 24 хозяйства и проживало 112 человек (55 мужчин и 57 женщин). В административном отношении деревня входила в состав Спасо-Преображенской волости Каргопольского уезда Вологодской губернии.

География 
Деревня находится в юго-западной части Архангельской области, в южной зоне средней тайги, на расстоянии примерно 17 километров (по прямой) к северо-западу от города Каргополь, административного центра района.

Часовой пояс

Население

Примечания 

Населённые пункты Каргопольского района